Seifenstein steht für:
 ein Synonym für Speckstein
 ein Gemisch aus Ätznatron und Soda, das zur Seifenherstellung verwendet wird
 das Massagepodest in einem Hammam, auch „Bauchstein“ genannt
 Saponit
 Dresdner Seifenstein, ein historischer Klinkerstein zur Gehwegpflasterung